

Prénom 

Wilhelmine-Amélie de Brunswick-Lunebourg (1673-1742), épouse de l'empereur Joseph Ier.
Wilhelmine de Bayreuth (1709-1758), sœur de Frédéric II de Prusse, margravine de Bayreuth, 
Wilhelmine de Hesse-Cassel (1726-1808),  épouse du prince Henri de Prusse (1726-1802). 
Wilhelmine de Prusse (1751-1820), sœur de Frédéric-Guillaume II de Prusse, l'épouse de Guillaume V d'Orange-Nassau et la mère de Guillaume I des Pays-Bas.
Wilhelmine-Louise de Hesse-Darmstadt (1755-1776) princesse de Hesse-Darmstadt, puis grande-duchesse de Russie.
Wilhelmine de Hesse-Darmstadt (1765-1796), duchesse de Deux-Ponts-Birkenfeld par son mariage en 1785. 
Wilhelmine de Bade (1788-1836), fille du prince héréditaire Charles Louis de Bade et d'Amélie de Hesse-Darmstadt, épouse du grand-duc Louis II de Hesse. 
Wilhelmine de Prusse (1774-1837), fille de Frédéric-Guillaume II de Prusse, l'épouse de Guillaume  des Pays-Bas et la mère de Guillaume II des Pays-Bas.
Wilhelmine de Sagan (1781-1839), duchesse de Sagan et Herrschaft de Náchod. 
Wilhelmine Schröder-Devrient (1804-1860), cantatrice allemande. 
Wilhelmine Clauss-Szarvady (1834-1907), une pianiste franco-tchèque. 
Wilhelmine des Pays-Bas (1880-1962), reine du royaume des Pays-Bas. 
Wilhelmine Lübke (1885-1981), épouse de Heinrich Lübke président de la RFA (République fédérale d'Allemagne). 
Willemijntje den Ouden (1918-1997), une nageuse néerlandaise.

Toponyme 

Canal Wilhelmine de la  province Brabant-Septentrional des Pays-Bas ; 
Place Wilhelmine du quartier Sud de Rotterdam ;
Baie de Wilhelmine de l'Antarctique.

Prénom féminin